Der Venucia M50V ist ein Van der zur Dongfeng Motor Company gehörenden Marke Venucia. Das Fahrzeug basiert auf dem 2015 eingeführten Dongfeng Fengguang 360.

Geschichte 
Erstmals vorgestellt wurde der M50V auf der Shanghai Auto Show im April 2017. Seitdem wurde der Van bis 2020 ausschließlich in China verkauft. Es ist das erste Modell der Marke, das nicht auf einem Nissan-Modell basiert.

Technische Daten 
Angetrieben wird der M50V von einem  starken 1,5-Liter-Ottomotor mit einem 5-Gang-Schaltgetriebe oder einem  starken 1,6-Liter-Ottomotor und einem stufenlosem Getriebe.

Weblinks 

 Offizielle Website (chinesisch)

Einzelnachweise 

Kombi